Ernye férfinév
 Nagyernye (Ernei) községközpont Romániában, Maros megyében
 Szászernye (Ernea) falu Romániában, Szeben megyében